En chimie, les métasilicates sont les sels de l'acide métasilicique .
 En minéralogie, le terme métasilicate est parfois utilisé comme un synonyme d'inosilicate.

Silicate